Евге́ний Крыло́в: Крылов, Евгений Владимирович (1937—1977) — советский футболист.
 Крылов, Евгений Евгеньевич (род. 1965) — российский режиссёр, сценарист, актёр.
 Крылов, Евгений Иванович (1935—2015) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Крылов, Евгений Тимофеевич (1824—1894) — генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.